Андре́й Алекса́ндрович Васи́льев:
 Васильев, Андрей Александрович (в монашестве Антоний; 1869—1953) — епископ Русской православной церкви, епископ Сан-Францисский и Калифорнийский.
 Васильев, Андрей Александрович (1898—1945) — Герой Советского Союза.
 Васильев, Андрей Александрович (род. 1962) — советский гребец.
 Васильев, Андрей Александрович (род. 1979) — российский хоккеиcт.